

Australie 

  est un village de Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie.

Irlande 

 Le comté de Louth est un comté d'Irlande.
 Louth, une circonscription électorale en Irlande.
  est un village du comté de Louth.
 Louth GAA est une sélection sportive d'Irlande.

Royaume-Uni 

 Louth est un village du Lincolnshire, en Angleterre.